Dolichos (wedstrijd), hardloopwedstrijd behorende tot de olympische spelen in de klassieke Griekse oudheid
 Dolichos (zoon van Aigyptos), mythologische figuur, een van de 50 zonen van Aigyptos
 Dolichos (plant), plantengeslacht

Zie ook 
 Dolichus, kevergeslacht